Garcia Martinz – trovatore del XIII secolo
 Pero Martinz – trovatore portoghese del XIII secolo
 Roi Martinz do Casal – trovatore portoghese del XIII secolo
 Vasco Martinz de Resende – trovatore portoghese del XIII secolo